Фонетичний алфавіт НАТО, відомий також як фонетичний алфавіт ITU, фонетичний алфавіт ІКАО або міжнародний радіотелефонний фонетичний алфавіт — фонетичний алфавіт, який найширше використовують. Часто так звані «фонетичні алфавіти» є насправді орфографічними алфавітами і не мають жодного зв'язку з фонетичними транскрипційним системами типу «Міжнародний фонетичний алфавіт». Замість цього в алфавіті Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO (ІКАО)) акрофонічно присвоюють кодові слова літерам англійської абетки (Alpha для A, Bravo для B і т.д.) так, що критичні поєднання букв і цифр можуть бути вимовлені та зрозумілі для тих, хто приймає та передає голосові повідомлення по радіо або телефону незалежно від їх рідної мови. Це особливо важливо при керуванні рухом, коли люди можуть опинитися в небезпеці через викривлене розуміння переданої інформації.

Приклади 
(в певних випадках вказані на́голоси)

Примітки

Див. також 

 Абревіатури, що використовуються НАТО

Джерела 

 Додаток 12 до Регламенту аматорського радіозв'язку України
 Aeronautical Information Manual - Section 2. Radio Communications Phraseology and Techniques
 ITU Phonetic Alphabet and Figure Code

Радіозв'язок
НАТО